Кубок КАФ 2002 — 11-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 31 африканский клуб. Победителем третий раз подряд стал алжирский клуб «Кабилия».

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 8—17 марта, ответные — 23—24 марта 2002 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 13—14 апреля, ответные — 26—28 апреля 2002 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 31 августа — 1 сентября, ответные — 13—15 сентября 2002 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 4—6 октября, ответные — 18—20 октября 2002 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 8 ноября, ответный — 24 ноября 2002 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 2002 на RSSSF

Примечания 

2002
Футбол в Африке в 2002 году